Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на 24. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2017. у Гросето одржано је 22. и 23. јула 2017. на Stadio Carlo Zecchini- у.

Титулу освојену у Ешилструни 2015, није бранио Назим Бабајев из Азербејџана јер је прешао у млађе сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 28 такмичара из 15 земаља.

  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Квалификациона норма 
Требало је да квалификациону норму такмичари остваре у периоду од 1. јануара 2016. до 13. јула 2017. године.

Сатница

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих атлетичара у троскоку 2017. године до почетка првенства (19. јул 2017), имали су следећи пласман на европској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 22. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 15,70 метара (КВ), коју су испунила 6 такмичара а 6 се пласирало на основу резултата.,,.
Почетак такмичења: група А у 11:30, група Б у 11:30.

Финале 
Такмичење је одржано 23. јула 2017. године у 15:15.,,.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2017. (страна 62)

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2017.
Троскок на Европском првенству у атлетици за јуниоре